Você quer?
 Gesso
 Gypsum (Colorado)
 Gypsum (Kansas)
 Gypsum (Butão)

Desambiguação